Cristian Pellerano – calciatore argentino
 Giovanni Carmine Pellerano – arcivescovo cattolico italiano
 Hernán Pellerano – calciatore argentino
 Silvio Pellerano – avvocato, dirigente d'azienda e politico italiano